Pojem ochoz má více významů:

 Sídlo
Ochoz (fem.) je vlastní jméno místní, které vzniklo ze staročeského pojmenování ochoz (fem.) nebo ochozě (fem.). Znamenalo plochu ohraničenou obchůzkou po jejích hranicích. Později tak byla označována lesní plocha určená k těžbě dřeva. Konkrétně může jít o:
 Ochoz (okres Prostějov), obec v okrese Prostějov
 Ochoz (Nasavrky), část obce Nasavrky v okrese Chrudim
 Ochoz u Tišnova, obec v okrese Brno-venkov (dříve v okrese Blansko)
 Ochoz u Brna, obec v okrese Brno-venkov
 Ochoz u Zbonína, osada a část obce Varvažov v okrese Písek
 Ochoz, chatová osada a část města Police nad Metují
 Ochoz, téměř zaniklá osada (3 domy), část vesnice Jaroslav v okrese Rychnov nad Kněžnou
 Družstevní ochoz, ulice a sídelní jednotka na Praze 4

 Komunikační prvek

Ochoz (masc.) je také část stavby, případně část stroje, která umožňuje potřebný pohyb lidí obvykle kolem určeného stavebního prostoru nebo stroje. Nejčastěji se takto označuje:
 Hradební ochoz umožňuje aktivní obranu hradeb a přesuny obránců.
 Věžní ochoz zajišťuje nerušený výhled z věže do všech světových stran,
 Chórový ochoz je komunikační prostor v závěru katedrály mezi chórem a věncem kaplí. Někdy se užívá ke konání procesí.
 Jako ochoz může sloužit v katedrále také triforium, nezajišťuje ale obchůzku celého prostoru.
 Ochoz lokomotivy je lávka, která umožňuje obsluze přístup na určená místa.

Myslivost
Ochoz je i pěšina vyšlapaná zvěří, jež se po ochozu pravidelně pohybuje (k napajedlu, ke zdroji potravy atp.).

Reference

Externí odkazy